Pictou – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Pictou – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Pictou – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Zobacz też 
 East River of Pictou
 Middle River of Pictou
 Pictou Harbour
 Pictou Road
 West River of Pictou